Colinas de Boé
 Madina do Boé
 Jean De Boé
 Boé (Lot-et-Garonne)

Ver também
 Boe

Desambiguação
Desambiguações de topônimos